Ez a lap a Ghosted – Parás páros című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái